Die 70. Rallye Finnland (Secto Rally Finland 2021) war der 10. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 1. bis zum 3. Oktober 2021 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Spannend und knapp war es am Freitag, am ersten Tag der Rallye Finnland. Nach sechs hart umkämpften Wertungsprüfungen zwischen Craig Breen und Ott Tänak, beides Hyundai-Fahrer, lag Breen am Abend nur gerade 2,8 Sekunden vor Tänak. Von den Toyota-Piloten konnten Takamoto Katsuta und Elfyn Evans nur jeweils eine WP gewinnen. Esapekka Lappi (Toyota), nach einer längeren Pause wieder in der obersten Klasse der WRC, folgte auf dem vierten Rang mit nur 6,7 Sekunden Rückstand. Nach einem Dreher fiel Katsuta zurück auf den achten Platz. Thierry Neuville (Hyundai) und der Führende in der Weltmeisterschaft Sébastien Ogier (Toyota) fanden nicht die richtige Abstimmung für ihre Fahrzeuge und belegten die Ränge sechs und sieben.

Am zweiten Tag übernahm Evans die Führung von Breen nach WP sieben und blieb für den Rest des Tages vorne. Von den neun zu fahrenden Wertungsprüfungen am Samstag gewann Evans deren fünf und Tänak vier, der Rückstand betrug nach insgesamt 15 gefahrenen WP nur gerade 9,1 Sekunden. Dahinter Breen auf Rang drei mit über 19 Sekunden und Lappi mit über 44 Sekunden Rückstand. Der WM-Dritte Neuville musste seinen Hyundai abstellen nach einem Kühlerproblem, daraus resultierte ein Motorschaden wegen Überhitzung. Die Chance Fahrer-Weltmeister zu werden und Ogier noch einzuholen in den verbleibenden zwei Rallyes 2021 in Katalonien und Monza sind somit auf ein rechnerisches Minimum gefallen. Ogier beendete den Tag auf dem fünften Rang mit über 1:23 Minuten Rückstand auf den führenden Evans. Die beiden Toyota-Fahrer machen den Weltmeistertitel nach dem Ausscheiden von Neuville unter sich aus.

Am Sonntagmorgen ging das Duell zwischen Evans und Tänak weiter. Nach der letzten WP trennten die beiden Kontrahenten nur 14,1 Sekunden. Evans nahm auch die fünf Zusatzpunkte für den Sieg bei der Powerstage mit und ließ sich 30 WM-Punkte gutschreiben. In der Weltmeisterschaft führte Ogier zu diesem Zeitpunkt mit 24 Zählern Vorsprung auf Evans.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 43 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 37 von 43 gemeldeten Fahrzeugen klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft nach der Rallye

Weblinks 
 Offizielle Website WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website Rallye Finnland: https://rallyfinland.fi/en/etusivu-english/

Einzelnachweise 

Finnland
2021